Чемпионат Хорватии прошёл в Мария-Бистрица с 11 по 27 января 2011 года.

 Категория: 13-я (средний рейтинг: 2558).

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Хорватии по шахматам
2011 год в шахматах
Январь 2011 года
Спорт в Хорватии в 2011 году